Пу — китайське прізвище (клан) 蒲 . Відомі носителі:

 Пу Баомін (1910—1988) — математик, один із засновників систолічної геометрії.
 Пу, Джеймс Едвард (1948—1990) — американський масовий вбивця.
 Пу Мумін (рід. 1948) — китайсько-американський нейробіолог.
 Пу Сунлін (кит. трад.蒲松齡, спрощ.蒲松龄, піньїнь Pú Sōnglíng; 1640-1715) — китайський новеліст, що писав під псевдонімом Ляо Чжай.

Інші 

 Пу І (溥儀; Айсіньгеро Пуі; 1906-1967) — десятий представник маньчжурської династії Цин, останній імператор Китаю (1908-1912, зберігав титул як нецарствующій імператор до 1924). У 1932-1945 правитель створеного японцями маріонеткової держави Маньчжоу-го.

Топонім 

 Пу (острів) — острів.

Див. також 

 Сто прізвищ
 ПУ